WEDA oder Weda steht für:

 Westeuropa-Datenarchiv oder West Europa Daten Archiv (), siehe bei Peter Flora
 Weda (Zentralhalmahera), Ort im indonesischen Regierungsbezirk Zentralhalmahera, Maluku Utara
 Veda, eine Sammlung religiöser, indischer Schriften
 Weda, Bayrisch für Wetter